Геты:

 Геты (, ) — древний воинственный фракийский народ.
 Геты () — одна из рас вымышленной вселенной Mass Effect.

См. также 
 Гет () — бракоразводная процедура в иудаизме.